Overkill kan betekenen:
 Overkill (krijgskunde), het verschijnsel dat grote kernmachten vele malen meer kernwapens bezitten dan nodig zou zijn voor de totale vernietiging van hun vijanden.
 Overkill (evolutie), een theorie over het uitsterven van dieren in de prehistorie
 Overkill (The Closer), een aflevering van de serie The Closer
 Overkill (album) de titel van een album van Motörhead
 Overkill (band), een trashmetalband
 Overkill (Men at Work), een  nummer van de Australische band Men at Work

Zie ook
Urge Overkill, Amerikaanse band die alternatieve muziek maakt